Candelária peut désigner :

Toponymes

Candelária, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul
Nova Candelária, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul

Deux paroisses civiles situées dans la région autonome des Açores :

Candelária, une des paroisses civiles de la municipalité de Madalena, sur l'île du Pico
Candelária, une des paroisses civiles de la municipalité de Ponta Delgada, sur l'île de São Miguel

Architecture
Igreja da Candelária, église située dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil.

Voir aussi
Page d'homonymie  : toponymes de langue espagnole (sans accent).

Homonymie de toponyme